Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2019 vond plaats van 28 januari tot en met 3 februari 2019 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de vierde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Petra Kvitová was als eerste geplaatst - ze werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de Kroatische Donna Vekić.

Het toernooi werd gewonnen door de als tweede geplaatste Nederlandse Kiki Bertens, door in de finale de als achtste geplaatste Donna Vekić te verslaan. Bertens wist het toernooi van Sint-Petersburg voor het eerst in haar carrière te winnen. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2019.

In de eerste ronde was er een Belgisch duel tussen Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck – hierin ging de laatste met de overwinning aan de haal. Uiteindelijk sneuvelde Van Uytvanck in de tweede ronde tegen de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

Een derde Belgische, Ysaline Bonaventure, wist zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Bonaventure wist hierna ook nog haar eersterondepartij te winnen. Vervolgens verloor zij in de tweede ronde van de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Timea Bacsinszky en Vera Zvonarjova vormden het vierde reekshoofd – zij verloren in hun openingsronde van de Russin Anna Kalinskaja en de Slowaakse Viktória Kužmová.

Het ongeplaatste Russische duo Margarita Gasparjan en Jekaterina Makarova won de titel de door in de finale het Russisch/Slowaaks duo Anna Kalinskaja en Viktória Kužmová te verslaan in twee sets. Het was hun eerste gemeenschappelijke titel. Gasparjan had daarnaast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Makarova veertien.

Het Belgische duo Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck bereikte de halve finales – hierin verloren ze van Anna Kalinskaja en Viktória Kužmová.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sint-Petersburg 2019
Sint-Petersburg